El Torneig de Newport 2016, oficialment conegut com a Hall of Fame Tennis Championships 2016, és una competició tennística jugada sobre gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 17 de juliol de 2016 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

En aquesta edició del torneig van ser seleccionats Marat Safin, Amélie Mauresmo i Justine Henin per entrar a formar part del International Tennis Hall of Fame. El croat Ivo Karlović va guanyar el primer títol a Newport després de dues finals perdudes. Amb 37 anys i 4 mesos va esdevenir el campió individual més veterà des de l'any 1979 quan Marty Riessen va guanyar a Lafayette amb 37 anys i 9 mesos.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016